Hurtado ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Hernández Hurtado (1920–2004), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Guadalajara
 Alberto Hurtado (1901–1952), chilenischer Jesuit und Heiliger
 Anastasio Hurtado y Robles (1890–1972), mexikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Tepic
 Antonio Hurtado (* 1959), spanischer Energietechniker
 Avilés Hurtado (* 1987), kolumbianischer Fußballspieler
 Bartolomé Hurtado (1620–1698), spanischer Architekt
 Brayan Hurtado (* 1999), venezolanischer Fußballspieler
 Cheo Hurtado (* 1960), venezolanischer Musiker
 Daniel Mejías Hurtado (* 1982), andorranischer Fußballspieler, siehe Daniel Mejías
 David Hurtado (* 1999), ecuadorianischer Leichtathlet
 Diosbelys Hurtado (* 1973), kubanisch-spanischer Boxer
 Edson Hurtado (* 1980), bolivianischer Journalist, Schriftsteller und Dichter
 Eduardo Hurtado (* 1969), ecuadorianischer Fußballspieler
 Erik Hurtado (* 1990), US-amerikanisch-mexikanischer Fußballspieler
 Geovanni Mauricio Paz Hurtado (* 1962), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Latacunga
 Héctor Julio López Hurtado (* 1941), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Girardot
 Iván Hurtado (* 1974), ecuadorianischer Fußballspieler
 Jaime Hurtado (1937–1999), ecuadorianischer Politiker
 Jan Carlos Hurtado (* 2000), venezolanischer Fußballspieler
 Jordi Hurtado (* 1957), spanischer Synchronsprecher
 Jorge Manrique Hurtado (1911–1995), bolivianischer Geistlicher, Erzbischof von La Paz

 Luchita Hurtado (1920–2020), US-amerikanische Malerin
 Luis Hurtado (1898–1967), spanischer Schauspieler
 María Hurtado (* 2000), chilenische Weitspringerin
 Miguel de la Madrid Hurtado (1934–2012), mexikanischer Anwalt und Politiker
 Moisés Hurtado (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Oscar Hurtado (1919–1977), kubanischer Schriftsteller
 Osvaldo Hurtado (* 1939), ecuadorianischer Politiker und Sozialwissenschaftler
 Osvaldo Hurtado Galleguillos (* 1957), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Paolo Hurtado (* 1990), peruanischer Fußballspieler
 Pablo Hurtado (* 1932), kolumbianischer Radrennfahrer
 Ricardo Hurtado (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Sebastian Hurtado, kolumbianischer Mathematiker (auch Sebastian Hurtado Salazar)

Hurtado de Mendoza ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Hurtado de Mendoza (um 1510–1561), Vizekönig von Peru
 Diego Hurtado de Mendoza (1590–1639), spanischer Diplomat
 Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda, Herzog von Francavilla und Vizekönig von Katalonien 
 Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval, Graf von La Corzana und Vizekönig von Valencia 
 Diego Hurtado de Mendoza y Silva, Markgraf von Cañete und Vizekönig von Navarra 
 Francisco Hurtado de Mendoza (1550–1623), Markgraf von Almazán, Vizekönig von Navarra und von Katalonien, siehe Francisco de Mendoza
 García Hurtado de Mendoza (1535–1609), Vizekönig von Peru und Gouverneur von Chile
 Íñigo López de Hurtado de Mendoza, Markgraf von Mondéjar und Vizekönig von Valencia 
 Juan Hurtado de Mendoza (1548–1592), spanischer Kardinal
 Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco (1489–1566), Markgraf von Mondéjar und Vizekönig von Navarra